Merton pode referir-se a:

Localidades

Austrália 
 Merton (Victoria)
 Merton (Tasmânia)

Inglaterra 
 Merton (Londres)
 Merton Park
 Merton (Devon)
 Merton (Norfolk)
 Merton (Oxfordshire)
 Merton College, Oxford

Nova Zelândia 
 Merton (Nova Zelândia)

Estados Unidos 
 Merton (Wisconsin)
 Merton Township
 Merton house

Pessoas
 Paul Merton (1957)
 Robert C. Merton (1944)
 Robert K. Merton (1910–2003)
 Thomas Merton (1915–1968)
 Thomas Ralph Merton (1888–1969)
 Walter de Merton (ca. 1205–1277)
 William Ralph Merton (1848–1916)

Direito 
 Estatuto de Merton